Окада Такесі (яп. 岡田 武史, нар. 25 серпня 1956, Осака) — японський футболіст.
 Мацуда Такесі (яп. 松田 丈志, 23 червня 1984) — японський плавець, олімпійський медаліст.
 Іноуе Такесі (,  30 вересня 1928 —  5 квітня 1992) — японський футболіст.
 Такесі Урата (浦田 武; 1947(1947) — 15 грудня 2012) — японський астроном-аматор і першовідкривач астероїдів.
 Камо Такесі (,  8 лютого 1915, Префектура Сідзуока —  26 березня 2004, Токіо) — японський футболіст.
 Кітано Такесі (, *18 січня 1947, Адаті, Токіо, Японія) — японський комік, актор, автор, поет, художник і кінорежисер, визнаний як у рідній Японії, так і за кордоном за свої унікальні кінематографічні роботи.
 Аокі Такесі (,  28 вересня 1982, Такасакі) — японський футболіст, півзахисник, захисник клубу «Саган Тосу».